Tott ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Tott (1598–1640), schwedischer General und Politiker
 Clara Tott (1440–1520), zweite Ehefrau des Pfälzer Kurfürsten Friedrich I.
 Claes Åkesson Tott († 1590), schwedischer Gouverneur im Herzogtum Estland
 Claes Tott (1630–1674), schwedischer Feldmarschall und Staatsmann
 François de Tott (1733–1793), französischer Diplomat und Militär ungarischer Herkunft

Siehe auch:
 Todd
 Todt
 Dott